Зилис может означать:
 Зилис — карфагенский город на месте современной Асилы.
  — канадский инвестор.

См. также 
  — канадская рок-группа.